Hero steht für:
 eine Aphrodite-Priesterin in der griechischen Sage, siehe Hero und Leander
 eine der weiblichen Hauptrollen in William Shakespeares Viel Lärm um nichts
 einen ostfriesischen männlichen Vornamen
 Codename für den sowjetischen Doppelagenten Oleg Wladimirowitsch Penkowski (1919–1963) 
 Hero (Unternehmen), Schweizer Nahrungsmittelhersteller
 HMS Hero, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy
 Hero (Band), eine ehemalige US-amerikanische Rockband
 Hero (Album), ein Album des US-amerikanischen Sängers Kirk Franklin
 Hero (Chad-Kroeger-Lied), ein Lied von Chad Kroeger (2002)
 Hero (Lied), ein Lied der schwedischen Sängerin Charlotte Perrelli (2008)
 Hero-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hero MotoCorp, ein indischer Motorradhersteller
 umgangssprachlich das Opioid Heroin
 ein Android-basiertes Mobiltelefon-Modell der HTC Corporation, siehe HTC Hero
 eine Kamera-Serie des Herstellers GoPro
 Hero Bay, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Hero Fracture Zone, Grabenbruch in der Drakestraße, Antarktis
 Hero Inlet, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Hero image, eine besondere Art von Web-Banner

Hero ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Hero (eigentlich: Chris Spradlin; * 1979), US-amerikanischer Wrestler
 Julia Hero (* 1992), deutsche Volleyballspielerin 
 Rodney E. Hero (* 1953), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Stephen Hero (* 1969), kanadischer Geistlicher, Bischof von Prince-Albert
sowie der Künstlername von:
 Mc Hero (* 1991; Semir Coralic), Schweizer Rapkünstler aus Zürich

HERO steht als Abkürzung für:
 HERO, Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH, bis Ende 2016 der Name für die Rostock Port GmbH im Hafen Rostock
 H.E.R.O. (Helicopter Equiped Rescue Operation), 1984 erschienenes Videospiel von John van Ryzin
 HERO (Roboter), eine in den 1980er Jahren entwickelte Serie von Robotermodellen zu Ausbildungszwecken der Firma Heathkit

Hero ist der Titel folgender Filme:
 Hero (1983)
 Hero (1988), US-amerikanischer Actionfilm mit Chuck Norris
 The Hero, Actionfilm (1995)
 Hero (2002), Film von Zhang Yimou von 2002
 A Hero – Die verlorene Ehre des Herrn Soltani (2021), Film von Asghar Farhadi
 The Hero: Love Story of a Spy, indischer Film (2003)
 The Hero (2017), US-amerikanischer Film von Brett Haley

Siehe auch:
 Heros (Begriffsklärung)
 Heroes
 Heron

Abkürzung